Гран-прі США 2021 (офіційно Formula 1 Aramco United States Grand Prix 2021) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які пройшли 24 жовтня 2021 року на Трасі Америк в Остіні, штат Техас, США. Це сімнадцятий етап чемпіонату світу, п'ятдесяте Гран-прі США і сорок друге в межах Чемпіонату Світу з Формули-1.

Кваліфікація 

Примітки

  — Вальттері Боттас отримав штраф 5 позицій на старті через заміну двигуна внутрішнього згоряння.
  — Себастьян Феттель був змушений стартувати з останнього місця через перевищення квоти на елементи силової установки.
  — Фернандо Алонсо був змушений стартувати з останнього місця через перевищення квоти на елементи силової установки.
  — Джордж Расселл був змушений стартувати з останнього місця через перевищення квоти на елементи силової установки.

Перегони

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки найвищі п'ять позицій вказані в обох заліках.

Виноски

Примітки

Посилання 

Звіти про Гран-прі сезону 2021 Формули-1
Гран-прі США
2021 в американському спорті